Tuula steht für:
 Tuula (Estland), Ort in Saue kommun, Kreis Harju, Estland
 Tuula (Mosambik), Ort in der Provinz Nampula, Mosambik
 Tuula (Vorname)